Slottet Berg () kan syfta på:

 Slottet Berg (Bayern)
 Slottet Berg (Luxemburg)
 Slottet Berg (Saarland)
 Slottet Berg (Rohrbach) 
 Slottet Berg (Irchel)